Crosshairs es un personaje ficticio del universo de Transformers, su afiliación es Autobot bajo la sumisión de Fortress Maximus y posteriormente cuando regresa a la vida Optimus Prime.

Historia

Generación 1

Cómics 

Crosshairs siguió el líder Autobot Fortress Maximus a Nebulos en un esfuerzo por escapar de la guerra. Sin embargo, fueron seguidos a Nebulos por los Decepticons bajo el mando de Scorponok, y la guerra comenzó de nuevo. Desesperado por demostrar sus intenciones pacíficas a los Nebulans, Crosshairs fue uno de los que se rindió rápidamente y entregó sus armas. Cuando los Decepticons no tenían consideración de planeta, la Nebulans en un proceso de bioingeniería donde varios Nebulans en trajes robóticos podrían transformarse en los cañones de los Transformers. Se convirtieron en un punto de mira más conocidos como los Targetmasters, como resultado la lucha contra los Decepticons fue muy inminente debido a la nueva modalidad de guerra de los Autobots y los Decepticons. Después de la guerra resultó muy devastador para los Nebulans, la tripulación de Maximus fue a la Tierra, donde se encontraron con los Autobots con la ayuda de Grimlock.

Serie Animada 
Crosshairs se ofrece en los EE.UU. Durante la temporada 4 en el episodio "El Renacimiento". Su modelo de dibujos animados era diferente de su juguete en el hecho de que la caricatura tenía una máscara de cara y el juguete no lo hizo. Crosshairs estaba entre los Autobots abandonados a su suerte en el planeta Nebulos cuando los motores de sus naves espaciales estaban sobrecargados por la Cámara de energía plasma. Mientras que en Nebulos, es secuestrado con los otros futuros-Targetmasters. Fueron dirigidos y rescatarlos por Brainstorm quien modifica sus armas como exosuits para los Nebulans, transformándolo en parte del grupo de los Headmasters.

Crosshairs aparece en la serie japonesa continuada llamada "Transformers Headmasters" la cual su participación siempre ha sido principal en toda la serie.

Ficha Técnica

Películas live-action

Transformers: la era de la extinción 
Crosshairs aparece en la cuarta entrega cinematográfica de Michael Bay, su modo alterno es un C7 Corvette Stingray, donde él es la voz de John DiMaggio con un acento Inglés. Su diseño cuenta con un robot "gabardina" que almacena sus armas, como luchador se destaca por ser un experto paracaidista profesional para ataques aéreos. En la película, él es muy pesimista hacia la población humana e incluso a su propio equipo de Autobots, aunque respeta a Optimus Prime. Fue con los Autobots al lado de Cade Yeager, Tessa Yeager y Shane Dyson a Chicago hacia las instalaciones de KSI. Sin embargo, cuando Cade descubrió que la cabeza de Ratchet estaba siendo derretida, Optimus de furia reunió a los Autobots para entrar en acción y destruir el lugar. Crosshairs alegremente se unió en el tiroteo de KSI, y estaba dispuesto a matar a Joshua Joyce, pero después de un discurso desmoralizante de lo humano, Optimus ordenó la retirada. Los Autobots salieron a la calle con sus aliados humanos, y fueron perseguidos por Galvatron y Stinger. Crosshairs estaba ausente para la subsiguiente batalla contra Galvatron, pero Optimus y Tessa fueron capturados por Lockdown.

Después fueron a la nave de Lockdown a buscarlos, tomando lugares separados en buscar a Optimus y Tessa. Crosshairs ayudó a sabotear una parte de la nave, haciendo que los anclajes de liberación se suelten, Cade y Shane utilizan las anclas para escapar después de rescatar a Tessa. Advirtió a Hound en contra de jugar con criaturas alienígenas en la nave, pero en vano. Pronto encontraron a Optimus capturado, quien les dio instrucciones para separar la parte de la nave de Lockdown que estaba para su uso personal. Crosshairs pronto tomó un portador de Asalto Orbital, usado para recoger a Bumblebee y a los seres humanos. Él voló por los cielos de Chicago, huyendo de los subordinados de Lockdown hasta que decidió personalmente abrir fuego contra sus atacantes, pero no antes de instruir a Cade y Shane sobre el uso del armamento de la nave.

Partieron a Hong Kong, y luego del ataque de los Decepticons, Crosshairs está con Drift y Optimus al separarse de los otros. Crosshairs estaba a la vez sorprendido y molesto que Optimus reclutó la ayuda de los Dinobots, y se retiró a un segundo plano, mientras que Optimus domó a Grimlock. Al ver el modo de dinosaurio masivo de Grimlock, retrocedió por el miedo. Los Dinobots se unieron a los Autobots, Optimus una vez "coaccionado" a Grimlock, y Crossharis monta a Scorn, aunque no sin un poco más de quejas acerca de las habilidades de motivación excepcionales de Optimus. Crosshairs luchó contra muchos de los Transformers KSI con desprecio, y más tarde ayudó a escoltar a la Semilla a una zona segura. Al final, Crosshairs se despidió de Scorn, a quien había conocido como "Spike" después de la batalla, y le dijo que "habia que rodar juntos". Cuando Optimus partió al espacio por su cuenta, le ordenó a Crosshairs y los otros Autobots restantes a proteger a los Yeagers de cualquier daño.

Transformers: el último caballero 
Crosshairs regresa en esta quinta entrega cinematográfica de Michael Bay, su modo alterno es un 2014 Chevrolet Corvette C7 Stringray de color negro y vinillos verdes con un nuevo alerón. Se mantiene en la compañía de Cade Yeager.

Años después de que Optimus había salido de la Tierra, Crosshairs se había refugiado en el depósito de chatarra de Cade Yeager con los otros Autobots. Ocupó su tiempo volando alrededor de una pequeña nave de combate y continuó a presumir de su deseo de ser líder. Cuando Cade, Hound y Bumblebee volvieron de un altercado con el TRF, proclamó un "líder" como él habría sido mucho más útil que Bee. El robot más joven no tarda en ponerse contra Crosshairs después de la observación y declaró que nunca Bee sería como Optimus, el argumento se volvió física, ya que comenzó a luchar con fuerza.

Más tarde, cuando los Decepticons y el TRF descubrieron donde estaban escondidos, él y los otros fueron a un pueblo cercano, donde se había establecido una trampa. A su llegada, Drift descubrió un dispositivo de rastreo de TRF en Bumblebee, y Crosshairs regañó al bot joven inmaduro de dirigir a sus enemigos por derecho a ellos. Durante la batalla, él y Drift se asociaron de luchar contra Onslaught, antes de que Drift le decapita. Pronto se derribó el resto de los aviones no tripulados de TRF  y trató de agarrar a la "copia de C3PO" Cogman, que estaba acosando a Cade. En cambio, el director sorprendentemente fuerte agarró la mano y se retorció uno de sus dedos hacia los lados, lo que le causó un colapso en el dolor. Cuando Cade y Bee eligieron para ir a Inglaterra con Cogman, Crosshairs rápidamente se declaró a sí mismo para estar a cargo, pero que no implican ningún cuento para dormir, diciéndole a Izabella.

Más tarde, cuando Cybertron llegó a la Tierra, él y los otros Autobots eran bastante contentos de ver la nave de Lockdown que les serán entregados por Daytrader. Llegaron a Stonehenge y reunirse con Optimus de vuelta, que les remontaron, los seres humanos y los caballeros de Cybertron para proteger la Tierra. Como Optimus voló a llevar la carga, Crosshairs declaró su admiración por su líder, cuyos discursos siempre le dio piel de gallina. En ruta a Cybertron, él y los otros Autobots estaban contentos con los caballeros de Cybertron dando a entender. En la batalla final, se asoció con Hot Rod, mientras compartían un portador de Asalto Orbital y se enfrentaron a los Decepticons en el aire. Finalmente fueron derribados por Infernocus, pero sobrevivieron y se unieron a Optimus mientras corría el centro de control. Después de la batalla fue ganada, él volvió a casa a Cybertron con los otros Autobots.

Enlaces externos 
 Ficha Técnica de Crosshairs en Tfwiki.net

Personajes de Transformers
Autobots